Молдавия принимала участие в двух Европейских играх с момента их основания в 2015 году.

Медальный зачёт

Медали на летних Европейских играх

См. также 

 Молдавия на Олимпийских играх
 Молдавия на Паралимпийских играх 
 
Молдавия на Европейских играх